Mätässaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuvö (ö i Finland), Nyland, Helsingfors, 
 Mätässaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Mätässaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Mätässaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar